Ombilic peut désigner :
L'ombilic ou nombril est, chez les humains, une cicatrice laissée par la coupure du cordon ombilical.
L'ombilic désigne l'émergence à l'extérieur de l'ouverture de l'axe d'enroulement (columelle) de la coquille des gastéropodes. Lorsqu'il n'est pas obturé, il se présente comme un orifice central à la face inférieure de la coquille.
 En mathématiques, les ombilics ou points cycliques sont les deux points à l'infini sur les droites imaginaires y=ix et y=-ix. 
 En mathématiques, sur une surface,  on appelle également ombilic, un point dont l'indicatrice de Dupin est un cercle (les courbures principales y sont égales et de même signe). La notion d'ombilic, généralisée aux variétés, a servi à René Thom  pour décrire sa théorie des catastrophes.
 En botanique, ombilic est le nom commun d'un genre de crassulacées, comportant notamment le "nombril de vénus", Umbilicus rupestris, qui tient son nom de l'insertion du pétiole au centre d'un limbe circulaire légèrement infundibuliforme.
 En glaciologie, l'ombilic est le point le plus bas d'un glacier.